USS Thorn je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Thorn (DD-505) 
 USS Thorn (DD-647) 
 USS Thorn (DD-988)

Thorn